Grumman JF Duck/Grumman J2F Duck – amerykańska łódź latająca
 DUKW – pojazd amfibijny z okresu II wojny światowej znany popularnie jako "Duck"
 Duck – miasto w USA, w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Dare

cs:Kachna (rozcestník)
de:Anka
en:Duck (disambiguation)
fr:Anka
id:Bebek (disambiguasi)
nl:Anka
ja:アンカ
sv:Anka (olika betydelser)
tr:Simurg